Cornella puede referirse a:
 Cornellá de Llobregat, localidad española.
 Cornellá del Terri, localidad española
 Un sinónimo del género botánico Cornus.